Álmatlanság, latinul insomnia, pszichológiailag diagnosztizálható, kóros álmatlanság
Filmek
 Álmatlanság (Insomnia) (1997) norvég film Erik Skjoldbjærg rendezésében
 Álmatlanság (Insomnia) (2002) amerikai film Christopher Nolan rendezésében
 Álmatlanság (Sleepless) (2017) amerikai film Baran bo Odar rendezésében